A 2018. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női lesiklás versenyszámát február 21-én rendezték. Az aranyérmet az olasz Sofia Goggia nyerte. A versenyszámban nem vesz részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny helyi idő szerint 11:00-kor, magyar idő szerint 3:00-kor kezdődött. Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2018. évi téli olimpiai játékokon